Национальный чемпионат I 1922/1923 () — 20-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1922/1923
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1922 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1923 году